«А́страхань» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Описание судна 
Представитель серии парусных 54-пушечных линейных кораблей типа «Пётр II», строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля составляла 43,6 метра, ширина — 11,6 метра, а осадка — 5,1 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

История службы 
Линейный корабль «Астрахань» был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл действительный корабельный мастер майорского ранга .

В 1737 году в составе кронштадтской эскадры выходил в плавание до Ревеля с целью испытания морских качеств трёх новопостроенных кораблей. В 1739 году выходил в практические плавания в составе эскадр в Балтийское море и Финский залив, в том числе ходил до Красной горки. 

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. С июня по август 1741 года находился в составе эскадры, стоявшей на Кронштадтском рейде, и использовался для обучения экипажа. С мая по сентябрь следующего 1742 года выходил в крейсерские плавания в Финский залив в составе эскадры под командованием вице-адмирала З. Д. Мишукова, однако в активных боевых действиях участия не принимал.  года корабль в составе эскадры контр-адмирала Я. С. Барша ушёл из Ревеля в крейсерское плавание в Финский залив, а с  () по  принял участие в перестрелках с кораблями шведского флота у Гангута. После этого до  продолжил участие в крейсерском плавании.

С 1744 по 1746 год и в 1748 году вновь принимал участие в практических плаваниях в Балтийском море и Финском заливе в составе эскадр. В июне и июле 1749 года находился в составе эскадры, перевозившей из Данцига в Ревель имущество русского экспедиционного корпуса.

В 1752 году корабль «Астрахань» был разобран в Кронштадте.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Астрахань» в разное время служили:
 полковник Я. С. Барш (1737 год);
 капитан полковничьего ранга  (1739 год);
 капитан полковничьего ранга  (1741 год);
 капитан полковничьего ранга  (1742 год);
 капитан  (1743 год);
 лейтенант майорского ранга  (1744—1748 годы);
 лейтенант  (1749 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Санкт-Петербургским адмиралтейством